Rudolphi ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Rudolphi (1828–1899), deutscher Arzt
 Caroline Rudolphi (1753–1811), deutsche Erzieherin und Schriftstellerin
 Christian Franz Rudolphi (1694–1772), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedrich Karl Ludwig Rudolphi (1801–1849), deutscher Botaniker und Mykologe
 Hans Rudolphi (1885–1955), deutscher Geograph
 Hans von Rudolphi (1884–1944), deutscher Philatelist
 Hans-Joachim Rudolphi (1934–2009), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Georg Rudolphi (1633–1693), deutscher Maler 
 Johann Gottlieb Rudolphi (1760–1838), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Johannes Rudolphi (1877–1950), deutscher Maler
 Joseph von Rudolphi (1666–1740), ab 1717 Abt der Fürstabtei St. Gallen
 Karl Albert von Rudolphi (1799–1864), preußischer Generalleutnant
 Karl Asmund Rudolphi (1771–1832), deutscher Naturforscher, Mediziner, Botaniker und Zoologe
 Margarete Rudolphi, geborene Haeberlin (1879–1954), deutsche Kunstmalerin
 Moritz Rudolphi (1835–1906), deutscher Buchhändler, Namensgeber der Rudolphi’schen Buchhandlung in Hamburg
 Nikolaus Ludwig von Rudolphi (1772–1837), preußischer Generalleutnant
 Walter Rudolphi (1880–1944), deutscher Jurist und Holocaustopfer, siehe Liste der Stolpersteine in Hamburg-Bergedorf
 Wilhelm Rudolphi (1825–1897), Pädagoge und Reichstagsabgeordneter
 Wolfram Rudolphi (1906–1992), Kunstmaler und Grafiker